VPH est un sigle qui peut signifier :
 véhicule à propulsion humaine ;
 virus du papillome humain, le virus responsable des verrues, des verrues plantaires et des condylomes.